Sarushen (azerbajdzjanska: Dağyürd, armeniska: Սարուշեն, ryska: Сарушен) är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Xocalı Rayonu, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Sarushen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sarushen är kuperad, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Sarushen. Runt Sarushen är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Müşkapat,  km nordost om Sarushen. 

Omgivningarna runt Sarushen är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Xocalı Rayonu